De Deense voetbalbeker 1998–99 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 45ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen Compaq Cup geheten, begon in 15 juni 1998 en eindigde op 13 mei 1999 met de finale in het Parken Stadion (25.113 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Jan Hald. Akademisk BK won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-1 te winnen van Aalborg BK door treffers van Alex Nielsen en Chris Hermansen.

Schema

Zie ook
Superligaen 1998/99

Bekervoetbal 1998/99
1999